Lance (ciutat) (Lance o Lancia o Lanciatum), fou la capital de la tribu àstur dels làncits (lanceati) a la Tarraconense.
 Lance (Pokémon), personatge de Pokémon i de l'anime Pokémon.